Het seizoen 2005/06 van de zaterdag Hoofdklasse A ging van start op 3 september 2005. De laatste speelronde was op 13 mei 2006. De zaterdag Hoofdklasse A is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (2004/05) was ASWH, welke dit seizoen in de zaterdag Hoofdklasse B uitkomt.

Teams

Eindstand

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel 
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen
** Ajax kreeg 1 punt in mindering

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag A